Fl – symbol pierwiastka flerowu
 FL Studio